En public est le nom de plusieurs albums :
 En public, un album de Michel Corringe sorti en 1977,
 En public, un album du groupe Malicorne sorti en 1979,
 En public, un album du groupe Bijou sorti en 1980,
 En public, un album de Ronnie Bird sorti en 1983,
 En public, un album de Jean-Jacques Goldman sorti en 1986,
 Noir Désir en public, un album de Noir Désir sorti en 2005.